Евгений — мужское имя.


Носители, известные по имени

Папы римские 
 Евгений I — папа римский в 654—657.
 Евгений II — папа римский в 824—827.
 Евгений III — папа римский в 1145—1153.
 Евгений IV — папа римский в 1431—1447.

Патриархи Константинопольские 
 Евгений II — патриарх Константинопольский в 1821—1822.

Римские императоры-узурпаторы 
 Евгений — римский император-узурпатор в 303 или 304 году.
 Евгений — римский император-узурпатор в 392—394 годах.

Представители аристократии 
 Евгений Австрийский (1863—1954) — эрцгерцог Австрийский, фельдмаршал (1916), великий магистр Тевтонского ордена в 1894—1923 годах.
 Евгений Богарне (1781—1824) — пасынок Наполеона, принц Франции, вице-король Италии в 1805—1814 гг.
 Евгений Вюртембергский (1788—1857) — русский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года, племянник императрицы Марии Феодоровны (супруги Павла I).
 Евгений Вюртембергский (1846—1877) — герцог Вюртемберга.
 Евгений Максимилианович (1847—1901) — герцог Лейхтенбергский; внук российского императора Николая I и правнук французской императрицы Жозефины Богарне.
 Принц Евгений Савойский (1663—1736) — полководец Священной Римской империи.
 Принц Евгений Шведский (1865—1947) — младший сын шведского короля Оскара II; живописец, собиратель произведений искусства и меценат.
 Евгений Палермский (ок. 1130—1202) — сицилийский адмирал двенадцатого века и известный средневековый переводчик.

Церковные иерархи 
 Евгений (Антонопулос) (род. 1968) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Евгений (Баженов) (1784—1862) — архиепископ Псковский и Порховский (1856—1862).
 Евгений (Бережков) (1864—1922) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский.
 Евгений (Болховитинов) (1767—1837) — церковный историк, митрополит Киевский и Галицкий.
 Евгений (Булгарис) (1716—1806) — архиепископ Славянский и Херсонский; греческий писатель, педагог русских великих князей.
 Евгений (Гакман) (1793—1873) — церковный, политический и культурный деятель Буковины, первый православный епископ Буковины и Далмации.
 Евгений (Добротворский) (1800—1841) — епископ Русской православной церкви, епископ Винницкий.
 Евгений (Ждан) (1942—2002) — архиепископ Нижегородский и Арзамасский в 2002 году.
 Евгений (Зёрнов) (1877—1937) — митрополит Горьковский и Арзамасский.
 Евгений (Йованович) (1802—1854) — епископ Карловацкой митрополии.
 Евгений (Казанцев) (1778—1871) — архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Евгений (Кобранов) (1892—1937) — епископ Ростовский, викарий Ярославской епархии, учёный-востоковед.
 Евгений (Кульберг) (род. 1972) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижнетагильский и Невьянский.
 Евгений (Летица) (1858—1933) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Дабро-Босанский.
 Евгений (Мерцалов) (1857—1920) — епископ Русской православной церкви, духовный писатель.
 Евгений (Политис) (род. 1952) — митрополит Иерапитнийский и Ситийский полуавтономной Критской православной церкви.
 Евгений (Решетников) (род. 1957) — митрополит Таллинский и всея Эстонии.
 Евгений (Романов) (1750—1811) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской.
 Евгений (Сахаров-Платонов) (1812—1888) — епископ Русской православной церкви, епископ Симбирский и Сызранский.
 Евгений (Шерешилов) (1826—1897) — епископ Могилевский и Мстиславский.
 Евгений (епископ Остии) — католический церковный деятель IX века.

Святые 
(дни по старому / новому стилю)
 Мученик Евгений (24 ноября / 7 декабря)
 Мученик Евгений (8 / 21 января)
 Мученик Евгений (21 июля / 3 августа)
 Евгений (25 февраля / 10 марта)
 Евгений Карфагенский (+ 484) - православный мученик, архиепископ Карфаген­ский; память 2 мая, 8 декабря.
 Мученик Евгений Трапезундский (21 января / 3 февраля — Святые мученики Евгений, Кандид, Валериан и Акила), к. III века. Патрон Трапезундской империи.
 Преподобный Евгений Вифинский (12 / 25 февраля), отец прп. Марии, именовавшейся Марином Вифинским.
 Священномученик Евгений Антиохийский, Мавританский, пресвитер (19 февраля / 4 марта — Преподобные исповедники Евгений и Макарий), ум. 363 г., Антиохия.
 Священномученик Евгений Херсонесский, епископ (7 / 20 марта) — Святые священномученики Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон — херсонесские святители), ум. IV в., Херсонес Таврический.
 Святой Евгений из Салитты, учитель Салитты (Salitta). Память 15 июня.
 Святой Евгений Ирландский, епископ Ардстроу, Ирландия (Ardstraw, Ireland), VI век. Память 23 августа.
 Мученик Евгений Дамасский (25 сентября / 8 октября)
 Евгений Мелитинский (7 / 20 ноября)
 Священномученик Евгений Толедский (Парижский), епископ, спутник святого Дионисия. Память 15 ноября. Первоначально считался епископом Толедо. Умучен неподалёку от Парижа. Святые мощи доставлены в Толедо.
 Святой Евгений из Флоренции (+422), ученик св. Амвросия Медиоланского. Память 17 ноября. Был диаконом во Флоренции при св. Зиновии.
 Евгений Кесарийский — мученик, 10 / 23 декабря.
 Евгений Неокесарийский (Африканский) — мученик, (Евгений и Метелл, сожжённые, пепел коих был брошен в реку, в Неокесарии Мавританской, память 24 января.)
 Мученик Евгений Севастийский, (13 / 26 декабря, Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест), ум. при Диоклетиане, Севастия.
 Святой Евгений Медиоланский, епископ Миланский. Память 30 декабря.
 новомученики:
 Священномученик иерей Евгений (Васильев), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 11 / 24 ноября)
 Священномученик игумен Евгений (Выжва), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 7 / 20 сентября)
 Мученик псаломщик Евгений (Дмитрев) (1913 - 1937) - (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 18 / 31 августа)
 Священномученик иерей Евгений (Елховский), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 16 / 29 октября)
 Священномученик Евгений (Зернов), митрополит Горьковский (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 7 / 20 сентября)
 Священномученик протоиерей Евгений (Ивашко), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 29 октября / 11 ноября)
 Священномученик иерей Евгений (Исадский), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 18 / 31 января)
 Евгений (Кобранов) — канонизирован РПЦЗ
 Священномученик диакон Евгений (Никольский), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 13 / 26 февраля)
 Священномученик иерей Евгений (Попов), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 10 / 23 сентября)
 Священномученик протоиерей Евгений (Харьков), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 10 / 23 декабря)
 Священномученик иерей Евгений (Яковлев), (26 января / 8 февраля — Собор новомучеников, 24 ноября / 7 декабря)
 Евгений Цзи (1853 - 1900) - маньчжур, воин-мученик, брошен в колодец в Пекине во время Боксёрского восстания.
 Евгений Шуан (ок. 1892 - 1900) - маньчжур, мученик, убит со всей семьёй во время Боксёрского восстания в Пекине в родительском доме.
 Мученик-воин Евгений Родионов (23 мая) — местночтимый святой

Литературные персонажи с именем Евгений 
 Евгений Онегин
 Евгений Базаров
 Евгений Арбенин

Топоним 
 Евгений — озеро в России, в Республике Карелия, в бассейне реки Пулома.

См. также

Примечания